Pathfinder:

Техника и технологии 
 Mars Pathfinder — программа НАСА по изучению Марса.
 Pathfinder — макет многоразового космического корабля «Спейс Шаттл».
 Nissan Pathfinder — автомобиль японской компании Nissan.
 Крейсера-скауты типа «Патфайндер» — серия крейсеров британского Королевского флота, построенная в 1900-х годах.

Прочее 
 Pathfinder — польская музыкальная группа, играющая в стиле пауэр-метал.
 Pathfinder Roleplaying Game — настольная ролевая игра в жанре фэнтези, выпущенная компанией Paizo Publishing в 2009 году. 
 Pathfinder — специальность авианаводчиков в армии

См. также 
 Pathfinder: Kingmaker
 Pathfinder: Wrath of the Righteous